Джед Рис (; род. 8 марта 1970, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадский актёр. Наиболее известен по роли Энсона Дранбера в телевизионном ситкоме «Шоу Криса Айзека».

Ранняя жизнь 
В течение двух лет занимался музыкой в колледже, после чего стал изучать деловое администрирование, в надежде научиться зарабатывать деньги.На последнем году обучения открыл в себе актёрский талант и переехал в Нью-Йорк, где два года занимался театральным искусством.

Карьера 
С 2001 по 2004 снимался в ситкоме «Шоу Криса Айзека» (англ. The Chris Isaak Show). В 2012 принимал участие в озвучивании мультсериала «Гриффины», в эпизоде «Ratings Guy». В 2014 сыграл Джордана, друга главного героя, в фильме «Одержимость Майкла Кинга». В 2016 году появился в роли мистера Флинна в заключительном эпизоде сериала «Касл» (8 сезон).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактёры Канады